Bangui kan syfta på följande platser:

Centralafrikanska republiken 

 Bangui, Centralafrikanska republikens huvudstad, 
 Bangui M'Poko International Airport, 
 Oubangui, flod, flyter förbi huvudstaden

Filippinerna 

 Bangui (Norra Ilocos) (kommun),